Le Masters de Madrid est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2005, classée en catégorie Masters Series, s'est disputée du 17 au .

Rafael Nadal remporte le simple messieurs. En finale, il bat Ivan Ljubičić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mark Knowles et Daniel Nestor face à Leander Paes et Nenad Zimonjić en finale. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Madrid
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Madrid
ATP 2005
Sport en Espagne en 2005
Tennis en octobre 2005